Een metselaartje of kanon is een type drinkglas met een dikke bodem of voet, dat na het proosten met een klap op de tafel kan worden gezet. Doordat het glas geen stam heeft, en de dikke voet direct met de kelk verbonden is, zal het glas bij het schieten (of: kanonneren) niet gauw breken.

Naamsverklaring 
Het glas dankt de naam kanon aan het feit dat het glas enigszins lijkt op een ouderwets kanon en de dreun die het geeft als het met een ferme klap op de tafel wordt gezet, gelijk een kanon wordt afgeschoten. De naam metselaartje verwijst naar de vrijmetselarij, omdat het glaswerk in vrijmetselaarskringen veel gebruikt wordt. Vaak is het dan rijkelijk van vrijmetselaarsmotieven voorzien.

Vrijmetselaarskunst
Drinkglas